Новороманово — название населённых пунктов:

Россия 
 Новороманово — село в Калманском районе Алтайского края.
 Новороманово — деревня в Юргинском районе Кемеровской области.
 Новороманово — село в Шацком районе Рязанской области.